

Littérature 
 Une féerie peut être une histoire ou un conte merveilleux où apparaissent des fées.
 Féerie, roman de science-fiction de Paul J. McAuley.
 Féerie, revue scientifique sur les contes.
 Faërie, roman de fantasy de Raymond E. Feist
 Faërie et Faërie et autres textes de J. R. R. Tolkien, deux recueils (le deuxième étant l'extension du premier) rassemblant divers textes de Tolkien, sans équivalent en langue anglaise.

Spectacle 
 Féerie, genre de pièce de théâtre à grand spectacle et à gros moyens, en France au .
 Féerie, revue au cabaret Moulin Rouge (décembre 1999).

Homonymie de titre